Фёдор Калита:
 Калита, Фёдор Илларионович (1917 — ?) — украинский советский партийный деятель, 1-й секретарь Волынского областного комитета КПУ.
 Калита, Фёдор Павлович — коллежский асессор, председатель городской Думы (городской голова) Азова